

Іст-Гейвен — місто, штат Коннектикут
 Іст-Гейвен — місто, штат Вермонт